Avannarlersua bezeichnet:
 Avannarlersua (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avannarlersua (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Avannarlersua (Insel, bei Kangaamiut), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Avannarlersua (Insel, bei Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland